

Sciences et techniques 
 En astronomie, un quasar est un objet astronomique source d'énergie électromagnétique (lumière notamment), connu pour être le type d'objets célestes le plus lumineux de l'univers.
 En astronautique, Quasar est le nom de code de la famille de satellites de télécommunications militaires américains Satellite Data System.

Culture et société 
 Quasar est le nom de deux super-héros de l'Univers Marvel.
 Quasar est une bande dessinée de Christian Lamquet, créée en 1982 pour l'hebdomadaire Spirou.
 Quasar est un quatuor de saxophones montréalais fondé en 1994.
 Le Quasar est une moto « pieds en avant » produite entre 1975 et 1982.